

Geografia

Francia 
 Mont-Saint-Martin – comune nel dipartimento dell'Aisne (Alta Francia)
 Mont-Saint-Martin – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Mont-Saint-Martin – comune nel dipartimento delle Ardenne (Grande Est)
 Mont-Saint-Martin – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella (Grande Est)

Pagine correlate 
 Mont – pagina di disambiguazione